43. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 13–16 sierpnia 1970 w brytyjskim mieście Leicester. Były to trzecie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1922 i 1961). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 6. miejsca przez polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 8 zawodników w dwóch konkurencjach amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1970 w kolarstwie
1970 w Wielkiej Brytanii
Kolarstwo w Wielkiej Brytanii
Sport w Leicesterze